

Accezione comune
Alta fedeltà (Hi-fi), classificazione di impianti per la riproduzione sonora

Cinema
Alta fedeltà (High Fidelity), film diretto da Stephen Frears (2000)

Letteratura
Alta fedeltà (High Fidelity), romanzo dello scrittore  Nick Hornby

Televisione
Alta fedeltà, trasmissione televisiva
High Fidelity, serie televisiva

Pagine correlate 

 Hi-fi (disambigua)